DSV poate fi:

 DSV Group, companie de logistică din Danemarca
 DSV - Direcția Sanitar Veterinară - filială județeană a Autorității Naționale Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA)